Епархия Алменары () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Алменара, Бразилия. Епархия Алменары входит в митрополию Диамантины. Кафедральным собором епархии Алменары является церковь святого Иоанна Крестителя.

История 
28 марта 1981 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Quoniam omnis Pastorum», которой учредил епархию Алменары, выделив её из епархий Арасуаи и Теофилу-Отони.

Ординарии епархии 
 епископ José Geraldo Oliveira do Valle (10.05.1982 — 31.08.1988);
 епископ Diogo Reesink (2.08.1989 — 25.03.1998), назначен епископом Теофилу-Отони;
 епископ Hugo María Van Steekelenburg (23.06.1999 — 19.06.2013)
 епископ José Carlos Brandão Cabral (19.06.2013 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quoniam omnis Pastorum

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Бразилии